Cet article présente une liste des joueurs de football qui ont passé par le Club sportif constantinois (CS Constantine).

Liste des joueurs 

 : Champion d'Algérie avec le CS Constantine.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

R

S

T

V

Y

Z

Compétitions internationales 
Les listes des joueurs du Club sportif constantinois qui ont été appelés en équipes nationales lors de compétitions internationales (Coupe d'Afrique, Coupe du monde...)

Coupe du Monde

Coupe d'Afrique

Championnat d'Afrique

Compétitions internationales de jeunes

Coupe arabe des U-20

Notes et références

Notes

Références 

Sport à Constantine
Liste de footballeurs